Viriato steht für:

 Viriathus (180 v. Chr.–139 v. Chr.), ein Anführer des keltiberischen Stammes der Lusitaner
 der Name des osttimoresischen Ortes Hatu-Builico in den 1930er und 1940er Jahren